Bieg na 30 km kobiet ze startu wspólnego stylem klasycznym został rozegrany 27 lutego 2010 r. w Whistler Olympic Park. Mistrzynią olimpijską została Polka Justyna Kowalczyk, która zdobyła dla Polski złoty medal na zimowych igrzyskach olimpijskich po 38-letniej przerwie od osiągnięcia Wojciecha Fortuny. Srebrną medalistką została Norweżka Marit Bjørgen, a trzecie miejsce zajęła Finka Aino-Kaisa Saarinen.

Wyniki 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010